Le patronyme Larrieu provient du nom gascon signifiant « le ruisseau ». Il est notamment porté par:

 Amédée Larrieu, homme politique français ;
 Arnaud et Jean-Marie Larrieu, cinéastes ;
 Christophe Larrieu, chef d’orchestre ; 
 Daniel Larrieu (1957-), danseur ;
 Gaston Larrieu (1908-1983), un peintre français;
 Guillaume Larrieu (1809-1884), vice-amiral français;
 Jean Larrieu, militaire ;
 Jean Larrieu, joueur de rugby à XV ;
 Jean-Claude Larrieu, joueur de football ;
 Jean-Claude Larrieu, directeur de la photographie ;
 Jean-François Larrieu, peintre ;
 Laurent Larrieu (1969-), comédien-cascadeur ;
 Maxence Larrieu (1934-), musicien ; 
 Pauline Larrieu, actrice ; 
 Raphaël Larrieu, joueur de hockey ;
 Francie Larrieu-Smith, athlète américaine ;
 Romain Larrieu, footballeur ;
 Thomas Larrieu (1991-), joueur français de rugby à XV.

Liens externes

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme occitan